Nučice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Nučice (okres Praha-východ)
 Nučice (okres Praha-západ)